Hahnenstein steht für geografische Objekte:
 Hahnenstein bei Schluchsee (Schwarzwald)
 Hahnenstein (Wasgau)
 Hahnenstein (Zell am Harmersbach)
Weiteres:
 Hahnenstein für Hahnenkrähe, Bildstock in Schlesien
Der Hahnenstein ist ein Titel von:
 Der Stein des Gockels, Märchen
Siehe auch:
 Hanstein